Эжен Шарль Антуан Крости (; 21 октября 1833, Париж — 30 декабря 1908, там же) — французский оперный певец, баритон, .

Биография 

Учился в Парижской консерватории, где в 1857 году был награждён Гран-при на конкурсе певцов.

Дебютировал в опере Джоконда Амилькаре Понкьелли. В 1857—1866 годах выступал на сцене Опера-Комик.

После создания ряда знаменитых персонажей опер, в октябре 1876 года стал преподавателем вокала в Парижской консерватории (ныне Парижская Высшая национальная консерватория музыки и танца), где среди его известных учеников были Анна Беле, Леон Эскалай и Мария Люро.

Перевёл ряд арий и опер, в том числе итальянских: «Pagliacci», «La Bohème», «La Martyre», «Zazà», «Chatterton»).

После отставки в 1903 году давал частные  уроки пения.

Автор нескольких учебников и пособий. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Избранные сочинения 
 1878: Abrégé de l’art du chant
 1878: Six exercices vocaux
 1880: La voix des enfants
 1893: Le gradus du chanteur
 1894: Première années de chant
 1896: Précis de prononciation
 1896: Le gradus du chanteur, méthode de chant conçue sur un plan nouveau

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона
 Орден Академических пальм
 Серебряная медаль на Всемирной выставке 1900 года
 Бронзовая медаль на национальной и региональной выставке в Руане 1884 г.

Примечания

Ссылки 
 Eugène Crosti
 Eugène Crosti
 Eugène Crosti

Выпускники Парижской консерватории
Преподаватели Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца
Баритоны
Певцы и певицы Франции
Кавалеры ордена Академических пальм
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Авторы учебников